Cuq (Lot-et-Garonne)
 Cuq (Tarn)
ook:
Cuq-Toulza, Tarn